Raspa-saias é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Picris hieracioides
 Setaria viridis